Die Heliopolis Rotary Open 2006 fanden vom 5. bis 11. August 2006 in Kairo, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar dotiert.

Vorjahressieger war Amr Shabana, der nicht erneut antrat. Im Endspiel trafen Wael El Hindi und Laurens Jan Anjema aufeinander. El Hindi gewann die Partie mit 13:11, 11:4 und 11:9 und sicherte sich so seinen vierten Karrieretitel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2006/07
2006